Уильям де Рос (; 19 мая 1329 — до 3 декабря 1352) — английский аристократ, 3-й барон де Рос с 1343 года. Участник Столетней войны.

Биография 
Уильям де Рос был старшим сыном Уильяма де Роса, 2-го барона де Роса, и Марджори Бэдлсмир, дочери 1-го барона Бэдлсмира. Он унаследовал семейные владения и титул после смерти отца в 1343 году. На тот момент Уильям был ещё несовершеннолетним, и опеку над ним осуществлял Ральф Невилл, 2-й барон Невилл из Рэби. Де Рос вступил в свои права в 1350 году. До этого он принял участие в битве при Креси (1346 год) и женился на дочери своего опекуна, Маргарет Невилл (1348 год). В 1350—1351 годах Уильям де Рос вызывался в парламент, в 1350 году участвовал в морской битве с кастильцами при Винчелси.

Де Рос умер молодым и бездетным в 1352 году, так что его наследником стал младший брат Томас. Вдова барона стала женой Генри Перси, 1-го графа Нортумберленда.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны де Рос
Участники битвы при Креси
Участники битвы при Винчелси
Бароны Англии XIV века
Де Росы